Das Qatar Classic 2009 fand vom 19. bis 23. November 2009 in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Das Preisgeld betrug 147.500 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 60. Das Preisgeld betrug 74.000 US-Dollar.

Titelverteidiger bei den Herren war Karim Darwish, der auch in diesem Jahr das Finale erreichte. In diesem traf er auf Nick Matthew, der die Partie mit 11:5, 12:10 und 11:6 für sich entschied. Das Damenfinale gewann Jenny Duncalf gegen Rachael Grinham mit 11:5, 11:3 und 11:3.

Das Teilnehmerfeld der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus jeweils 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler bei den Herren wurden gesetzt, bei den Damen die 16 besten Spielerinnen. Per Wildcard erhielt Abdulrahman Al-Malki einen Startplatz im Hauptfeld der Herren, bei den Damen wurde keine Wildcard vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2009
PSA World Tour 2009/10
WSA World Tour 2009/10
Squashturnier in Doha